Le nom commun rest est un mot anglais, signifiant entre autres repos.
 Rest est le cinquième album de la chanteuse franco-britannique Charlotte Gainsbourg.
 REST : Representational state transfer, un style d'architecture logicielle.